

Knaagdieren 
Rattus, een geslacht uit de familie van de Muridae, waaronder: 
bruine rat
agouti rat, een kleurslag bij de bruine rat
tamme rat, de bruine rat als huisdier
Polynesische rat, een knaagdier dat wijdverspreid is in het gebied van de Grote Oceaan
zwarte rat

Verwijzingen naar ratten 

rat (astrologie), een teken uit de Chinese dierenriem
stadsduif, soms vanwege leefwijze of overlast aangeduid als vliegende rat
achterbaks, doortrapt persoon,  leugenaar, verklikker

"Rat" en "Ratten" als eigennaam 

De Rat (molen), een achtkante stellingmolen in IJlst
Plan de Rat,  een woonwijk in het oosten van IJlst
Ciske de Rat, Nederlandse film
Blek le Rat, pseudoniem van Xavier Prou (1951), graffiti-artiest in Parijs
Rat Pack, een groep artiesten in de jaren vijftig en zestig
Pro Co RAT, een invloedrijk distortion-pedaal voor elektrische gitaar
Ratten (Steiermark), een plaats in Oostenrijk
Rat (Bulgarije), een dorp in het zuiden van Bulgarije

RAT (afkorting) 

Ram air turbine, een type vliegtuigmotor
Regionaal Archief Tilburg, een archiefinstelling voor verscheidene Midden-Brabantse gemeenten
remote access tool, middel om computers op afstand te benaderen
remote access trojan, een trojan horse, waarmee vreemden een computer op afstand kunnen benaderen